«Calm After the Storm» () — песня в исполнении нидерландской группы The Common Linnets, с которой они представляли Нидерланды на конкурсе песни «Евровидение-2014».

Песня была выбрана 4 марта 2014 года путём внутреннего отбора, что позволило The Common Linnets представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение-2014», который прошёл в Копенгагене, Дания. По итогам конкурса The Common Linnets заняли второе место с 238 баллами, уступив представительнице Австрии Кончите Вурст (290 баллов).

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

См. также 
 Нидерланды на конкурсе песни Евровидение 2014
 «Calm After the Storm» на Discogs

Примечания

Ссылки 
 

Песни Нидерландов на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»